FIS Svjetski kup u skijaškim skokovima je natjecanje koje se održava svake godine od sezone 1979./80., pod FIS-om kao krovnom organizacijom.

U svakoj se sezoni održi oko 22-28 natjecanja (zadvisno o vremenskim uvjetima jer neka se natjecanja otkazuju radi vjetra), obično vikendom. Skakači prvo skaču kvalifikacijske runde, kojih su u ranijim godinama bili pošteđeni najbolja desetorica u ukupnom poretku Svjetskog kupa, zadnjih sezona svi se moraju kvalificirati. Prva pedesetorica iz kvalifikacija stječu pravo nastupa u prvoj rundi. U drugu rundu plasiraju se prva tridesetorica. Skakač za pobjedu dobije 100 bodova, drugoplasirani 80, trećeplasirani 60 i redom do tridesetog, koji osvaja 1 bod.

Najviše pobjeda u Svjetskom kupu ima Austrijanac Gregor Schlierenzauer (53). Najuspješniji skakač u povijesti s 4 osvojena Svjetska kupa i jednim drugim mjestom je Finac Matti Nykänen. Njegov zemljak Janne Ahonen ima najviše pobjedničkih postolja (108).

Pobjednici svjetskog kupa

Muškarci

Žene

Turneja četiri skakaonice 

Novogodišnja turneja četiri skakaonice, u sklopu Svjetskog kupa, održava se od 30. prosinca do 6. siječnja u Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku i Bischofshofenu. Skakač koji zbirno osvoji najviše bodova na te četiri skakaonice ukupni je pobjednik turneje. Najviše ukupnih pobjeda na turneji ima Janne Ahonen (5). 

Svjetska natjecanja u skijaškim skokovima